Cerva puede referirse a:
 Cerva, freguesia portuguesa del municipio de Ribeira de Pena.
 Cerva, localidad italiana de la provincia de Catanzaro.

pt:Cerva